Оде́тта — женское личное имя. Происходит от  — «благоуханная», либо от старонемецкого Ода — «владелица», «защитница наследства» (ср. Одал); французский вариант имени — Одетт. 

 Одетта де Шамдивер (1391 — ок. 1425) — фаворитка короля Франции Карла VI.

В театре и литературе 
 «Одетта» — балет Жюля Перро по мотивам оперы Ф. Галеви «Карл VI» (театр «Ла Скала», 1847).
 Одетта — заколдованная принцесса-лебедь; героиня балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1876).
 «Одетта» — скульптура О. П. Чешуиной из серии «Балет» (1954).
 «Одетта» — бытовая драма Викторьена Сарду (1881).
 Одетта де Креси — героиня цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

В кинематографе 
 «Одетта» — немой фильм Джузеппе де Лигуоро с участием Франчески Бертини, экранизация пьесы В. Сарду (Италия, 1916).
 «» — фильм Жака Уссена с участием Франчески Бертини, экранизация пьесы В. Сарду (Италия, 1934).
 «Одетта» — военная драма Герберта Уилкокса (Великобритания, 1950).
 «Одетта Тулемонд» — кинокомедия Эрика-Эммануэля Шмитта (Франция, 2007).

Женские имена
Имена греческого происхождения